Киран Кајл Калкин (; Њујорк, 30. септембар 1982) амерички је глумац. Брат глумаца Маколија и Рорија Калкина, започео је своју каријеру као дечји глумац у филмовима Сам у кући (1990), Невестин отац (1991), Моћни (1998) и Живот нема правила (1999). Пробој је остварио улогом у филму Игби (2002), за коју добија своју прву номинацију за награду Златни глобус, као и Филмску награду по избору критичара и награду Сателит. Касније је глумио у филмовима Скот Пилгрим против света (2010), Маргарет (2011), Такса (2016) и Без наглих покрета (2021).

Од 2018. Калкин глуми Романа Роја у телевизијској серији -{HBO}--а, Наследници. За ову улогу добија номинације за награду Еми и три награде Златни глобус.

Филмографија

Филм

Телевизија

Референце

External links

 
 
 Киран Калкин  на сајту -{Internet Off-Broadway Database}-

Рођени 1982.
Биографије живих особа
Амерички глумци